House of Cards è un album in studio del gruppo rock canadese Saga, pubblicato nel 2001.

Tracce

Collegamenti esterni